Воро́нин () — русская фамилия.

А 
 
 
 
 
 Воронин, Артём Игоревич (род. 1991) — российский хоккеист.

Б 
 Воронин, Борис Яковлевич — советский акробат, педагог, режиссёр. Заслуженный артист РСФСР.

В 
 
 
 
 Воронин, Виктор Фёдорович (род. 1939) — советский и российский учёный-стоматолог, член-корреспондент РАМН и РАН.
 
 Воронин, Всеволод Евгеньевич (род. 1971) — российский историк, доктор наук.

Г 
 
 Воронин, Георгий Григорьевич (1896—1962) — советский военный деятель, генерал-майор.

Д 
 Воронин, Дмитрий Андреевич (род. 1985) — российский самбист.

Е

И 
 
 Воронин, Игорь Николаевич (род. 1963) — мэр города Волжский.

К 
 Воронин, Кирилл Александрович (род. 1994) — российский хоккеист.

Л 
 
 Воронин, Леонид Григорьевич (1908—1983) — советский физиолог, член-корреспондент АН СССР и АПН СССР.
 Воронин, Лука Алексеевич (1765—?) — первый российский арктический живописец.

М 
 Воронин, Мариан (род. 1956) — польский спринтер.

Н 
 Воронин, Никита Исаевич (1840—1905) — молоканский пресвитер.

О 
 Воронин, Олег Владимирович (род. 1962) — молдавский политик и бизнесмен.

П 
 
 
 Воронин, Порфирий Иванович (1919—1968) — советский волейболист.

С 
 Воронин, Семён Александрович (1880—1915) — рабочий, депутат Государственной думы III созыва от Владимирской губернии.

Ф 
 
 Воронин, Филипп Устинович (1883—1961) — украинский советский революционер-большевик.

Ю



Двойные фамилии 
 Колокольников-Воронин, Яков Михайлович (1782—1845) — русский художник.

Псевдоним 
 Андрей Воронин — автор детективов, коллективный псевдоним.

См. также 
 
 Воронинка
 
 Воронины (дворянский род)
 Воронины (телесериал)

Примечания